Джон Му́ди ()  — имя и фамилия следующих персоналий:
 Муди, Джон (актёр) (1727?—1812) — ирландский актёр.
 Муди, Джон (бадминтонист) (род. 1983) — новозеландский бадминтонист, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Муди, Джон (финансовый аналитик) (1868—1958) — американский финансовый аналитик, бизнесмен и инвестор, основатель агентства Moody’s.
 Муди, Джон (футболист) (1903—1963) — английский футболист, вратарь.